

Кайнарбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Кайнарбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область